

Prénom 
Amora est un prénom dérivé du prénom Amour fêtée le 9 août.

Autres 
Amora peut désigner :
 Amora (pluriel : Amoraïm), un terme générique pour désigner les docteurs du Talmud ;
 Amora, un mot hébreu qui veut dire peuple ;
 Amora, une sorcière dans la bande dessinée Thor d'Asgard (Marvel Comics) ;
 Amora, une ville moyenne et paroisse civile du Portugal, rattachée à la municipalité de Seixal, dans le district de Setúbal ;
 Amora Maille, une marque de moutarde et de condiments.